Argistes är ett släkte av spindlar. Argistes ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Månspindlar
Argistes